Frullani est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1858-1940), joueur de pallone italien ;
 Giuliano Frullani (1795-1834), mathématicien italien ;
  (1756-1824), juriste et homme politique italien ;
  (1979-), athlète d’épreuves combinées et bobeur italien.

Mathématiques 
 Intégrale de Frullani, intégrale indéfinie en analyse mathématique.

Patronyme italien